SZF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samsun (Turchia)